Farvel henviser til flere artikler.

Film 
 Farvel (film fra 2001) – en kortfilm fra 2001.
 Farvel (film fra 2005) – en kortfilm fra 2005.
 Farvel farvel – en børnefilm fra 1994.
 Farvel til Hverdagen – en dokumentarfilm fra 1996.
 Farvel til Paradis – en film fra 1996.
 Film om velkomst og farvel – en dokumentarfilm fra 2009.
 Kap Farvel - Angmagssalik, 6. Thuleekspedition – en dokumentarfilm fra 1931.
 Kys mig farvel – en kortfilm fra 2015.
 Kysser himlen farvel – en film fra 1989.
 Sommerens Farvel – en dokumentarfilm fra 1917.

Musik 
 Farvel (Gulddreng-album) − et album af Gulddreng fra 2017.

Fjernsyn 
 Farvel igen mor – et afsnit af tv-serien Klovn.

Geografi 
 Kap Farvel – Grønlands sydligste punkt.

Litteratur 
 Farvel til våbnene – en roman fra 1929.

Radio 
 Farvel seng - jeg elsker dig – et radioprogram på Radio 100FM.